Тофи́к А́хмедага оглы Бакиха́нов () — композитор, народный артист Азербайджанской ССР (1990).

Биография 
Тофик Бакиханов, потомок рода Бакинских ханов, родился 8 декабря 1930 года в городе Баку в семье Ахмед-аги Бакиханова, народного артиста республики. Музыкальную деятельность он начинал как музыкант скрипач. В 1953 году Т. Бакиханов окончил Азербайджанскую Государственную Консерваторию по классу скрипки, где ему преподавал Александр Амитон, а в 1957 году класс композиции, где на этот раз преподавателем Тофика Бакиханова был другой выдающийся композитор — Кара Караев.

В 1950—1953 годах работал скрипачом в трио при Азербайджанской филармонии. С 1953 года был преподавателем и заведующим струнным отделением Бакинского музыкального училища им. А. Зейналлы. С 1966 года заведовал отделом редакции искусства, а с 1968 — редакцией нотно-музыкальной литературы издательства «Азернешр». С 1970 года Т. Бакиханов работал старшим преподавателем кафедры камерного ансамбля и деканом исполнительского факультета Азербайджанской консерватории.

Творчество 
Тофик Бакиханов — автор концертов для скрипки, для виолончели, для флейты, гобоя, двойных концертов, музыкальных комедий. В данный момент композитор является профессором Бакинской музыкальной академии. Начиная с 1969 г. по настоящее время Тофик Бакиханов выступал с авторскими концертами в Париже, Москве, Тбилиси, Стамбуле, Измире, Тегеране и других городах.

Авторство 
 «Мамедали едет на курорт» (совместно с Н. Мамедовым, Баку, 1968),
 «Одна из шести» Оперетта (совместно с Н. Мамедовым, Баку, 1964),
 «Девушка торопится на свидание»,
 «На дальних берегах» поэма (1956),
 «Приветственная увертюра» (1961)
 3 симфонии — для камерного оркестра (1960, 1962,1963).

В 1968 году на сцене Бакинского театра оперы и балета был поставлен балет Тофика Бакиханова «Каспийская баллада». За ним последовали балеты «Восточная поэма» (1976), «Добро и зло» (1990). 6 симфоний, 5 симфонических поэм, для разных инструментов: 24 сонаты, 26 концертов с симфоническим оркестром, вокальных и инструментальных произведений.

Награды 
 Член Союза Композиторов Азербайджана с 1958 года.
 Был удостоен звания заслуженного деятеля искусств республики в 1973 году.
 Был утверждён в звании профессора с 1983 года.
 Получил почётное звание народного артиста республики в 1990 году.
 Был избран доктором искусств Азербайджанской Национальной Творческой Академии в 1996 г.
 Был удостоен премии им. Абас Кулу ага Бакиханова с 1994 по 2000 год.
 Был награждён орденом «Славы» в 7 декабря 2000 г.
 Награждён «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» — 24 декабря 2010 года
Награждён орденом «Шараф» — 26 января 2021 года

Генеалогия 

У Тофика Бакиханова кроме дочери Нигар Бакихановой которая родилась в 1961 году и умерла 1996 году. Есть сын, Вахид Бакиханов родился 27 Марта 1970 года. у которого в свою очередь есть сын Фаиль Бакиханов и дочь Фатима Бакиханова.

По данным теста Y-ДНК одного из современных потомков Джафаркули-ага Бакиханова по мужской линии, род Бакихановых относится к гаплогруппе N1b (P43),

Примечания

Ссылки 
 Тофик Ахмедага оглы Бакиханов
 Tofiq Bakıxanov
 Бакиханов Тофик
  В «Kapellhaus» состоялся авторский концерт композитора Тофика Бакиханова
 «Добро и зло» Тофика Бакиханова
 Награждение

Азербайджанская музыка
Азербайджанская аристократия
Народные артисты Азербайджанской ССР
Выпускники Бакинской консерватории